Ви́ктор Андре́евич Борцо́в () — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1989).

Биография 
Виктор Борцов родился 14 июня 1934 года в Оренбурге. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1957 году. Его педагогом была Вера Николаевна Пашенная, а однокурсниками — Юрий Соломин, Алексей Эйбоженко и Роман Филиппов. Работал в Малом театре.

Как киноактёр Виктор Андреевич запомнился в первую очередь ролью харизматичного неунывающего Саввы Игнатьевича из ставших легендой «Покровских ворот». Это самая яркая и известная его кинороль. Герои Борцова в большинстве своём — симпатичные, обаятельные «тюфяки». Наряду с сильным комическим темпераментом актёр обладал бесспорным лирическим обаянием.

Скончался на 74-м году жизни 20 мая 2008 года в Москве после продолжительной болезни. Похоронен 23 мая 2008 года на Троекуровском кладбище (6 участок) в Москве.

Признание и награды 
 Мемориальная доска на доме, где до 1953 года провёл своё детство Виктор Борцов, установлена в Оренбурге 10 июня 2014 года — к 80-летию со дня рождения актёра
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21 апреля 2005) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден Почёта (25 октября 1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России
 Народный артист РСФСР (1989).
 Заслуженный артист РСФСР (1974).
 Значок «За культурное шефство над Вооружёнными Силами СССР» ЦК профсоюза работников культуры СССР
 Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР

Творчество

Театр 
С 1957 года служил в Малом театре.
В театре Борцов переиграл весь классический репертуар:
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя
 «Ярмарка тщеславия» — Уильям Доббин
 «Беседы при ясной луне» — Иван
 «Лес» А. Н. Островского — Восмибратов
 «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Самсон Силыч
 «Князь Серебряный» — Хомяк
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Телегин
  — «Король Лир» У. Шекспира. Режиссёр: Леонид Хейфец — герцог Альбанский
  — «Дикий Ангел» А. Ф. Коломийца. Режиссёр: Владимир Седов — Фёдор

Кино 

  — Песня о Кольцове
  — Первый троллейбус — Кирюшин
  — Верьте мне, люди — геолог
  — Татьянин день — матрос
  — Освобождение — генерал-лейтенант Григорий Николаевич Орёл
  — Трое
  — Двенадцать стульев — посетитель шахматного клуба
  — Визит вежливости — морской офицер
  — Дневной поезд — Гоша-Эдисон
  — Солдаты свободы — генерал Григорий Орёл
 1977 — Хождение по мукам — фельдшер на пароходе
  — И снова Анискин — тракторист Сидоров  — Покровские ворота — Савва Игнатьевич Ефимов 1982 — Вокзал для двоих — сильно выпивший посетитель привокзального ресторана  — Мой избранник
 1984 — Один и без оружия — Дмитрий Сергеевич  — Ревизор (телеспектакль Малого театра) — почтмейстер  — Баллада о старом оружии
  — Гардемарины, вперёд! — Гаврила  — Визит дамы — вахмистр  — Ночь на размышление
  — Допинг для ангелов
 1990 — Мои люди
  — Гениальная идея
 1991 — Летучий голландец
 1991 — Виват, гардемарины! — Гаврила 1991 — Год хорошего ребёнка
 1991 — Отель «Эдем»
  — Чича — Ярошенко, солист-бас  — Раскол — надзиратель  — Юкка
  — Ультиматум — отец главврача  — Марш Турецкого (1-й сезон, фильм 9: Грязные игры) — Артём Макарович Протасов 2000 — Шуб-баба Люба! — Марчелло  — Праздник — сват  — Джокеръ — Муромский 2002 — Леди на день — полицейский Корни 2002 — Наследник
  — Две судьбы 2 — Савва Афанасьевич, декан института 2005 — Не хлебом единым — Пётр Сьянов  — Очарование зла — отец Александр''

«Фитиль» 
  — «Последнее средство» Фитиль № 73 Актёры в Фитиле
  — «Бум-бум» Фитиль № 75
  — «По привычке» Фитиль № 301

Примечания

Ссылки 
 Умер исполнитель роли Саввы в «Покровских воротах» , Русская служба Би-би-си, 20 мая 2008 года

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Умершие от колоректального рака
Похороненные на Троекуровском кладбище